Menze ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Menze (* 1953), deutscher Fußballfunktionär
 Clemens Menze (1928–2003), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Franz Menze (1894–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Hertha Beuschel-Menze (* 1946), deutsche Lehrerin und Autorin
 Hugo Menze (1931–2015), deutscher Historiker und Germanist
 Marianne Menze (* 1949), deutsche Kinobetreiberin
 Romana Menze-Kuhn (* 1957), deutsche Malerin und Installationskünsterlin
 Steffen Menze (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Mentze